Ce nom d'origine celte est très courant. Seize Dornach se trouvent en Bavière ou en Autriche. Il existe aussi Dornach en Suisse et Doornick ou Tournai en Belgique, du gallo-roman Turnacum (lieu en hauteur).

Villes 

 Dornach, commune suisse du canton de Soleure.
 Dornach, quartier de la ville française de Mulhouse (Haut-Rhin).
 Dòrnach, nom gaélique de la commune de Dornoch, commune écossaise de la région des Highlands.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme